Fobia
 Fobia (film 1980)
 Fobia (film 2007)